{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79401) - || 1997 HT2 || 25 april 1997 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| (79402) - || 1997 HV2 || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79403) - || 1997 HX9 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79404) - || 1997 HN10 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79405) - || 1997 HD11 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79406) - || 1997 HS14 || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79407) - || 1997 JE4 || 1 mei 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79408) - || 1997 JE8 || 8 mei 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79409) - || 1997 JX11 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79410) Wallerius || 1997 JW12 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79411) - || 1997 JY12 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79412) - || 1997 JO14 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79413) - || 1997 JQ14 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79414) - || 1997 JU15 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79415) - || 1997 JY15 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79416) - || 1997 JE18 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79417) - || 1997 KQ1 || 27 mei 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (79418) Zhangjiajie || 1997 LO || 3 juni 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79419) Gaolu || 1997 MZ || 26 juni 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79420) - || 1997 MM4 || 28 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79421) - || 1997 MF5 || 29 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79422) - || 1997 MF6 || 26 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79423) - || 1997 MY8 || 30 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79424) - || 1997 NZ3 || 6 juli 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79425) - || 1997 OA1 || 25 juli 1997 || Mallorca || R. Pacheco, A. López
|-
| (79426) - || 1997 QZ || 24 augustus 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| (79427) - || 1997 SC3 || 24 september 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (79428) - || 1997 SL10 || 26 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79429) - || 1997 SO10 || 26 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79430) - || 1997 SO11 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79431) - || 1997 SW12 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79432) - || 1997 SW20 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79433) - || 1997 SM23 || 29 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79434) - || 1997 SR25 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79435) - || 1997 TU2 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (79436) - || 1997 TD6 || 2 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (79437) - || 1997 TZ10 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79438) - || 1997 TD16 || 7 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79439) - || 1997 TL16 || 8 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79440) - || 1997 TM24 || 8 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79441) - || 1997 TB27 || 9 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79442) - || 1997 UX || 22 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (79443) - || 1997 UL1 || 23 oktober 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79444) - || 1997 UM26 || 26 oktober 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (79445) - || 1997 VT6 || 9 november 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (79446) - || 1997 VC7 || 1 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79447) - || 1997 WQ1 || 21 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79448) - || 1997 WS3 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79449) - || 1997 WD4 || 20 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79450) - || 1997 WP6 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79451) - || 1997 WX9 || 21 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79452) - || 1997 WA13 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79453) - || 1997 WU14 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79454) - || 1997 WA21 || 24 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79455) - || 1997 WH46 || 26 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79456) - || 1997 WP56 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79457) - || 1997 XD6 || 5 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (79458) - || 1997 YM || 20 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79459) - || 1997 YS || 20 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79460) - || 1997 YG2 || 21 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79461) - || 1997 YX7 || 21 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79462) - || 1997 YB13 || 27 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79463) - || 1997 YE13 || 28 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79464) - || 1997 YW16 || 29 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79465) - || 1997 YH17 || 27 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79466) - || 1997 YK17 || 28 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79467) - || 1997 YB18 || 31 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79468) - || 1997 YZ20 || 29 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79469) - || 1998 AH2 || 1 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79470) - || 1998 AE4 || 2 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79471) - || 1998 AH4 || 2 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79472) Chiorny || 1998 AX4 || 6 januari 1998 || Sormano || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| (79473) - || 1998 BX8 || 18 januari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79474) - || 1998 BT9 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79475) - || 1998 BD17 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79476) - || 1998 BP29 || 25 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79477) - || 1998 CN || 3 februari 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (79478) - || 1998 CB1 || 6 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (79479) - || 1998 CJ2 || 1 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79480) - || 1998 DZ9 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (79481) - || 1998 EO12 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79482) - || 1998 EX12 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79483) - || 1998 ET19 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79484) - || 1998 FH3 || 18 maart 1998 || Teide || Teide
|-
| (79485) - || 1998 FH10 || 24 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79486) - || 1998 FQ10 || 24 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79487) - || 1998 FL26 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79488) - || 1998 FF31 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79489) - || 1998 FP34 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79490) - || 1998 FC42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79491) - || 1998 FS42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79492) - || 1998 FB58 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79493) - || 1998 FD63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79494) - || 1998 FC90 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79495) - || 1998 FC91 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79496) - || 1998 FK91 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79497) - || 1998 FY123 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79498) - || 1998 FP126 || 31 maart 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (79499) - || 1998 FB127 || 26 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79500) - || 1998 FK133 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten